(751) Фаина () — астероид главного пояса, который был открыт 28 апреля 1913 советским астрономом Григорием Неуйминым в Симеизском обсерватории Пулковской обсерватории и назван в честь первой жены первооткрывателя Фаины Михайловны Неуйминой.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Фаины
Астероиды, открытые Григорием Неуйминым
Астероиды, названные в честь людей